Liberty har flere betydninger:

 Liberty (album) – et studiealbum af Duran Duran
 Liberty (miniserie) – en dansk miniserie
 Liberty (stormagasin) – stormagasin i London.
 Liberty (film fra 1916) – amerikansk stumfilm fra 1916 af Jacques Jaccard og Henry McRae